Mother Love Bone:

 Mother Love Bone — американская рок-группа из Сиэтла, которая играла музыку в стиле гранж и глэм-рок.
 Mother Love Bone — альбом компиляция американской рок-группы «Mother Love Bone».